Slovo Davar má následující významy:

 Davar – hebrejsky psaný deník vydávaný v britské mandátní Palestině a Izraeli v letech 1925 až 1996
 Davar – počítačový program pro studium a četbu Bible